Дропла — сёла в Болгарии:
 Дропла (Бургасская область)
 Дропла (Добричская область)